Курочкинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Курочкино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1143 человека, в том числе 564 мужчины и 579 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Курочкино (село, административный центр) — 
 Новоеловка (село) — 
 Рассвет (посёлок) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района